

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Mościsko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Mościsko – osada w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice
 Mościsko – część wsi Garnek w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice

Zobacz też 
 Mościska